Il y a plusieurs Roger de Hauteville :

 Roger de Hauteville, surnommé (le) « Bosse » ou « Bosso » (vers 1034 - † ) :  normand de Sicile (le « Grand comte »)

 Roger de Hauteville, surnommé « Borsa » ou (la) « Bourse » (fils de Robert Guiscard) ;

 Roger de Hauteville, le « Grand » (vers 1095 - † 1154) :  puis  normand de Sicile (fils du précédent) ;

 Roger de Hauteville (vers 1121 - † 1148) : duc d'Apulie en 1135 (fils du précédent) ;

 Roger de Hauteville († 1193) : petit-fils du précédent, fils de Tancrède de Lecce, roi de Sicile et de Sybille de Médania. Marié à Irène Ange, princesse byzantine ;

 Roger de Hauteville († 1161) : duc d'Apulie (fils du roi normand  Guillaume le Mauvais). Meurt prématurément ;

 Roger de Hauteville : duc de Tarente (fils (?) de Simon de Hauteville, prince de Tarente).

 …

Voir aussi 

Maison de Hauteville